Мэдди О’Райли (, род. 3 мая 1990 года) — сценическое имя американской порноактрисы Эмили Николсон.

Биография 
До прихода в порноиндустрию О’Райли работала продавцом машин в автосалоне CarMax, а также официанткой в Chili’s. Однажды, просматривая порносайты в интернете, Мэдди нажала на ссылку «Требуются модели». Она заполнила заявку и через три дня с ней связались и предложили сняться в порносцене. Её порнокарьера началась в августе 2011 года в Майами, где она снялась для студии Mofos. В 2013 году О’Райли сыграла роль Дороти Гейл в порнофильме Wizard of Oz XXX. В 2014 году CNBC включил её в список «Грязная дюжина: Самые популярные порнозвёзды». В том же году Мэдди дебютировала в качестве режиссёра, сняв вместе с MimeFreak фильм Maddy O’Reilly Is Slutwoman для порностудии Elegant Angel Productions. Её первой сольной режиссёрской работой стала картина Maddy O’Reilly’s Submission для студии Deviant Entertainment, получившая в 2015 году награду XBIZ Award в номинации «БДСМ-фильм года».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль на сайте AVN

Родившиеся в Маунт-Эри (Северная Каролина)‎
Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами